Goblins (Mehrzahl von Goblin) steht für:

 Goblins (Comic), ein Webcomic 
 Gobliiins, ein Computerspiel